Gaagandhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Gaagandhoo, une île de la subdivision de Alif Alif aux Maldives ;
 Gaagandhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.